Эммануэ́ль Имору́ (; 16 сентября 1988, Бурж, Франция) — бенинский футболист, защитник сборной Бенина.

Карьера

Клубная 
Эммануэль Имору — воспитанник клуба «Бурж».
В 2005 году оказался во второй команде «Шатору». 16 мая 2008 года дебютировал в основном составе клуба в матче Лиги 2 против «Клермона».
Летом 2009 года защитник был отдан в аренду в клуб Лиги Насьональ «Геньон». Впервые сыграл за новую команду в матче Кубка лиги с «Труа», сыгранном 25 июля 2009 года. 9 октября 2009 года Имору забил первый гол за «Геньон» (в матче против «Родеза»).

По окончании сезона 2010/11 защитник покинул «Шатору» и стал игроком португальского клуба «Брага». Впервые сыграл в чемпионате Португалии 13 августа 2011 года в матче против «Риу Аве». Всего Эммануэль Имору провёл за «Брагу» 5 матчей, 1 из которых — в кубке Португалии и 1 — в Лиге Европы.

Летом 2012 года бенинский защитник вернулся во Францию — в клуб Лиги 2 «Клермон». Первый матч за новую команду (на выезде против «Ньора») сыграл 27 июля 2012 года. 24 июня 2014 года он присоединился к недавно продвинутой команде Лиги 1 «Кан». 22 сентября 2019 года Имору подписал контракт с французским клубом «Эвиан».

В сборной 
Эммануэль Имору с 2010 года выступает за сборную Бенина. В составе сборной участвовал в Кубке африканских наций 2010. На турнире защитник сыграл в 2 матчах группового этапа (с Мозамбиком и Нигерией).

После Кубка африканских наций его регулярно вызывали для участия в отборочных играх и международных товарищеских матчах. Он играл на Кубке африканских наций 2019 года, где Бенин вышел в четвертьфинал. На турнире защитник сыграл в 4 матчах (с Ганой, Гвинеей-Бисау, Марокко и Сенегалом).

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции
 
 
 
 

Футболисты Бенина
Игроки сборной Бенина по футболу
Игроки ФК «Шатору»
Игроки ФК «Геньон»
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Клермон»
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Серкль Брюгге»
Игроки ФК «Эвиан»